La sixième saison de Star Academy, émission française de télé réalité musicale, a été diffusée sur TF1 du  au .

Pendant près de 4 mois, 18 candidats reçoivent une formation artistique au sein de l'Academy. Les élèves sont évalués par les professeurs à travers les primes et les évaluations. Ils se produisent chaque vendredi sur le plateau de l'émission devant les téléspectateurs, aux côtés d'artistes invités venus partager des duos. Chaque semaine, les trois moins bons élèves sont soumis au vote du public et l'un d'entre eux quitte définitivement l'aventure. À l'issue du programme, le vainqueur remporte .

Présentée par Nikos Aliagas, cette saison a pour directrice de promotion Alexia Laroche-Joubert et pour parrains Yannick Noah et Lionel Richie. Elle est remportée par Cyril Cinélu.

Générique 
Le générique sonore reste le même que pour la saison précédente, à savoir Love Generation de Bob Sinclar.

L'Academy 

Pour cette sixième édition de la Star Academy, les élèves sont de retour au château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys.

Cette année, le château est entièrement redécoré dans un style baroque,  (dorure, moulure...). Le rez-de-chaussée est équipé d'un salon, d'une grande cuisine, et de son fameux téléphone. À l'étage on retrouve en face de l'escalier un boudoir qui donne accès aux chambres des élèves (Un style "moderne" chez les garçons et un style "Marie-Antoinette" chez les filles). La salle de bains et la salle d'interview sont également situées à l'étage. Nouveauté, le boudoir permet également l'accès à un petit grenier équipé de quelques instruments de musique.
Dans les annexes du château on retrouve la salle de musique, la salle des évaluations et de musique, mais aussi le théâtre. Enfin, le chapiteau installé au fond du jardin, accueille toujours les cours de danse et de sport.

Candidats

Le corps professoral 

Pour cette sixième saison, Alexia Laroche-Joubert conserve son rôle de directrice. 

Le corps professoral est le même que celui de la saison précédente.

Artistes invités

Les primes 

 Evénement 
Yannick Noah et Lionel Richie sont les parrains de cette nouvelle saison. Un portrait des candidats est diffusé.

Alexia Laroche-Joubert est de nouveau la directrice de la Star Academy et le corps professoral est le même que celui de la saison précédente.

La nouveauté de cette année, Pascal Nègre le PDG d'Universal Music France intègrera le jury des primes aux côtés des professeurs.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Yannick Noah, Lionel Richie et Magalie Vaé.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Cauet, Cecile de Menibus, Cartman, Miko, Kyo, Laurent Voulzy, Lionel Richie, Nâdiya, Simple Plan et Stéphanie de Monaco.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Cynthia, Marina et Dominique qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Céline - Fafa - Laurent.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Céline - 55,3%
 Laurent - 25,6%
 Fafa - 19,1%
Céline est sauvée par le public. Fafa et Laurent vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Fafa: Faustine - Gaël - Cynthia - Ludovic - Cyril - Dominique - Elfy - Judith - Nicolas 
 Voix en faveur de Laurent: Marina - David - Jean-Charles - Bastien
Eloïsha et Brice n'ont pas eu besoin de voter, Fafa était déjà sauvée. Laurent est éliminé de la Star Academy.

 Événement 
Les élèves et les artistes seront accompagnés du Chœur Gospel de Paris.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Emmanuel Moire, Christophe Maé, Nolwenn Leroy, Orson, Pascal Obispo, Melissa Mars et Pink.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Ludovic, Cyril et Dominique qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Faustine - Fafa - Eloïsha.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Faustine - 66,1%
 Eloïsha - 19,4%
 Fafa - 14,5%
Faustine est sauvée par le public. Fafa et Eloïsha vont être départagées par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Eloïsha: Ludovic - Marina - Cyril - Céline - Bastien - Brice - Jean-Charles - David 
 Voix en faveur de Fafa: Judith - Cynthia - Elfy - Gaël - Dominique
Nicolas n'a pas eu besoin de voter, Eloïsha était déjà sauvée. Fafa est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Beyoncé, Garou, Hélène Ségara, Marc Lavoine et Quỳnh Anh.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Cynthia, David et Cyril qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Eloïsha - Gaël - Jean-Charles.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Gaël - 62,7%
 Jean-Charles - 26,5%
 Eloïsha - 10,8%
Gaël est sauvé par le public. Jean-Charles et Eloïsha vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Jean-Charles: Céline - Judith - Brice - Faustine - Bastien - David - Marina 
 Voix en faveur de Eloïsha: Cyril - Cynthia - Ludovic - Elfy - Nicolas - Dominique 
Eloïsha est éliminée de la Star Academy.

 Evènements 
Cette semaine, les élèves et les artistes seront accompagnés, pour la première fois de la saison, d'un orchestre philharmonique. Céline a fait un malaise avant de monter sur scène. Elle n'a pas chanté sa chanson et n'a pas assisté à tout le prime.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Cesaria Evora, Tina Arena, Patrick Bruel, Tribal King et Patxi.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Cynthia, Cyril et Dominique qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Faustine - Gaël - Céline.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Gaël - 71,9%
 Faustine - 17,4%
 Céline - 10,7%
Gaël est sauvé par le public. Faustine et Céline vont être départagées par le vote des élèves.
Les élèves ont pris la décision de sauver Faustine afin de laisser Céline se reposer. Céline est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Élodie Frégé, Étienne Daho, Faudel, Johnny Hallyday, Bob Sinclar, Big Ali et The Pussycat Dolls.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Dominique, Ludovic et Jean-Charles qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Faustine - Nicolas - Bastien.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Nicolas - 60,6%
 Faustine - 20,9%
 Bastien - 18,5%
Nicolas est sauvé par le public. Faustine et Bastien vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Bastien: Elfy - Ludovic - Cynthia - Jean-Charles - Judith - Brice
 Voix en faveur de Faustine: /
Les autres 5 élèves n'ont pas eu besoin de voter, Bastien était déjà sauvé. Faustine est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Chris Isaak, Emma Daumas, Julio Iglesias, Katie Melua, M. Pokora et Yannick Noah.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Cynthia, Elfy et Dominique qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : David - Nicolas - Bastien.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Nicolas - 58,9%
 Bastien - 26,3%
 David - 14,8%
Nicolas est sauvé par le public. David et Bastien vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de David: Brice - Elfy - Gaël - Cynthia - Marina - Nicolas
 Voix en faveur de Bastien: Judith - Jean-Charles - Ludovic - Cyril - Dominique
En cas d'égalité, l'élève sauvé par le public, en l'occurrence Nicolas, doit départager les deux derniers nominés, il choisit David.Bastien est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Cassie, Enrico Macias, Fergie, Lara Fabian, Kim Wilde, Pascal Mono, Taïg Khris et Peter Kingsbery.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Cynthia, Cyril et Dominique qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Brice - Nicolas - Judith.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Nicolas - 53,7%
 Brice - 33,4%
 Judith - 12,9%
Nicolas est sauvé par le public. Brice et Judith vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Brice: Dominique - Ludovic - Elfy - Cynthia - Jean-Charles - Marina
 Voix en faveur de Judith: Gaël
Cyril et David n'ont pas eu besoin de voter, Brice était déjà sauvé. Judith est éliminée de la Star Academy.

 Evenement 
Cette semaine, les élèves et les artistes sont accompagnés du Paris Jazz Big Band.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Florent Pagny, Julia Migenes, Lââm, P. Diddy, Roch Voisine et Rod Stewart.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Dominique, Marina et Gaël qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Ludovic - David - Jean-Charles.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Ludovic - 61,3%
 Jean-Charles - 23,7%
 David - 15%
Ludovic est sauvé par le public. David et Jean-Charles vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Jean-Charles: Elfy - Gaël - Dominique - Brice - Nicolas
 Voix en faveur de David: /
Cyril, Cynthia et Marina n'ont pas eu besoin de voter, Jean-Charles était déjà sauvé. David est éliminé de la Star Academy.

 Evènement 
Cette émission spéciale décide de la sélection des huit élèves qui participeront à la tournée 2007 de la Star Academy.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Sinclair, Anggun, Arielle Dombasle, Booba, Grégory Lemarchal, Jamiroquai et Sheila.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Nominations 
Cette semaine, tous les élèves sont en danger : Cyril - Brice - Cynthia - Dominique - Ludovic - Marina - Gaël - Jean-Charles - Elfy - Nicolas.Le public a voté pour son candidat préféré.

Nicolas est éliminé à la suite du classement des prestations du prime (il est classé dernier). Le public a décidé de ne pas choisir Elfy pour faire la tournée.

Les huit élèves a faire la tournée sont : Cyril - Brice - Cynthia - Dominique - Ludovic - Marina - Gaël - Jean-Charles. 

Nicolas et Elfy sont éliminés de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit David Guetta, Chris Willis, JD Davis, Eddy Mitchell, Lynda Lemay, Natasha St-Pier, Nelly Furtado, Corine Marienneau et Rihanna.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Cyril, Cynthia et Dominique qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Ludovic - Gaël - Jean-Charles.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Gaël - 66%
 Ludovic - 23,3%
 Jean-Charles - 10,7%
Gaël est sauvé par le public. Ludovic et Jean-Charles vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Jean-Charles: Marina - Cyril - Brice
 Voix en faveur de Ludovic: Dominique
Cynthia n'a pas eu besoin de voter, Jean-Charles était déjà sauvé. Ludovic est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Gaël a abandonné durant la semaine. La production a décidé de faire revenir Ludovic pour le remplacer. De plus, à partir de cette semaine, l'ensemble des élèves seront nominés et c'est le public qui décidera de celui ou celle qui quittera l'aventure.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Fatal Bazooka, Jimmy Somerville, Laura Pausini, Michel Sardou, Shy'm et Yannick Noah.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
À la suite de l'abandon de Gaël, il n'y a pas eu d'évaluations cette semaine, ni de classement des professeurs.
 Nominations 
Cette semaine tous les élèves sont en danger : Ludovic - Brice - Jean-Charles - Marina - Cynthia - Cyril - Dominique.Le public a voté pour son candidat préféré. Brice est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Chimène Badi, Josh Groban, Mireille Mathieu, Nâdiya, Patrick Fiori, la comédie musicale Bharati et Philippe Katerine.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Nominations 
Cette semaine tous les élèves sont en danger : Ludovic - Jean-Charles - Marina - Cynthia - Cyril - Dominique.Le public a voté pour son candidat préféré. Jean-Charles est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Il Divo, Kamini, Lorie, Michel Delpech, Paolo Nutini, Pascal Obispo et Patrick Bruel.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la saison. Ce sont Cynthia, Cyril et Dominique qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine tous les élèves sont en danger : Ludovic - Marina - Cynthia - Cyril - Dominique.Le public a voté pour son candidat préféré. Ludovic est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Gipsy Kings, James Morrison, John Legend, Emmanuel Moire, Johnny Hallyday, Mimie Mathy, Najoua Belyzel et Zucchero.
{| class="wikitable" style="width:70%;"	
|-
! style="width:8%;"|Artistes / Élèves
! style="width:15%;"|Chansons interprétées
|-
| Cyril et Cynthia
| Mourir demain – Pascal Obispo et Natasha St-Pier
|-
| Johnny Hallyday et Cynthia
| Marie – Johnny Hallyday
|-
| Zucchero avec Cyril et Marina
| Baila morena – Zucchero
|-
| Gipsy Kings avec Cynthia et Dominique
| Parana Calle / Volare / Djobi, Djoba – Gipsy Kings
|-
| Mimie Mathy et Marina
| Chante la vie, chante – Michel Fugain
|-
| Najoua Belyzel et Cyril
| Gabriel – Najoua Belyzel
|-
| Cynthia et Cyril
| All By Myself – Céline Dion
|-
| Johnny Hallyday avec Marina, Dominique, Cynthia et Cyril
| Be-Bop-A-Lula – Gene Vincent
|-
| Cynthia
| Simply the Best – Tina Turner
|-
| Marina et Dominique
| J'traîne des pieds – Olivia Ruiz
|-
| Cyril
| Can't Take My Eyes Off You – Frankie Valli
|-
| Johnny Hallyday
| La Quête – Jacques Brel
|-
| Emmanuel Moire et Cyril
| Je fais de toi mon essentiel / Le Sourire – Emmanuel Moire
|-
| James Morrison et Dominique
| You Give Me Something – James Morrison
|-
| Cyril et Cynthia
| C'est comme ça – Les Rita Mitsouko
|-
| John Legend et Cynthia
| As – Stevie Wonder
|-
| Zucchero et Dominique
| Occhi – Zucchero
|-
| Cyril et Cynthia
| The Greatest Love of All – Whitney Houston
|}

 Nominations 
Cette semaine, pour la première demi-finale, Cyril et Cynthia sont en danger.
Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré.
 Cyril - 69%
 Cynthia - 31%
Cynthia est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Lionel Richie, James Blunt, JoeyStarr, Julien Clerc, Moby et Superbus.

 Nominations 
Cette semaine, pour la deuxième demi-finale, Marina et Dominique sont en danger.
Le public a voté toute la semaine pour sa candidate préférée.
 Dominique - 59%
 Marina - 41%
Marina est éliminée de la Star Academy.

 Evénement 
Pour la troisième fois, la finale de la Star Academy est accompagnée d'un orchestre philharmonique.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Charles Aznavour, Chimène Badi, Françoise Hardy, Magalie Vaé et Yannick Noah.

 La finale 
Nous connaissons enfin l'affiche de cette finale. Elle oppose Cyril à Dominiquue.Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré, et l'élire gagnant de cette sixième édition de Star Academy.
 Cyril - 67%
 Dominique - 33%

Cyril est élu gagnant de la Star Academy. Il est le deuxième garçon à la remporter.

 Classements 

Légende : 
 Fond Rouge = Nominé(e)
Fond Vert = Meilleure note 

Légende : 
 Fond Rouge = Nominé(e)
 Fond Rose = Pré-nominé(e)
Fond Vert = Top 5  Discographie 

 Principales reprises Y'a qu'un cheveu de Michel PolnareffPorque te vas de Jeanette

 Albums 

 L'après Star Academy 
 Discographie des élèves 

 Que sont-ils devenus ? 

Gaël a sorti un album solo.

Elfy a sorti cinq albums solo.

Éloïsha a été candidate dans la saison 9 de The Voice. Elle a entre-temps chanté dans plusieurs orchestres dont Les Musiciens d'Oz''.

Bastien, Fafa et Laurent ont sorti chacun un album solo.

Audiences

Quotidiennes

Primes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Star Academy saison 6, sur MyTF1

 06